Le terme ligne 311 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 311 du tramway de Louvain

Voies ferrées 
 Ligne 311 des chemins de fer hongrois
 Ligne 311 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

311